Qui sait ? peut faire référence à :

Littérature
 Qui sait ?, une nouvelle de Guy de Maupassant, publiée en 1890.

Cinéma 
 Qui sait ? est un film documentaire français réalisé par Nicolas Philibert, sorti en 1999.

Musique
 Qui sait, une chanson de Daniel Lavoie, sortie sur l'album Long Courrier en 1990 ;
 Qui sait ?, une chanson composée par Erick Benzi en 2000 pour Solidarité sida, et interprétée par Anggun, Patrick Bruel, Stephan Eicher, Faudel, Peter Gabriel, Lââm, Lokua Kanza, Youssou N'Dour, Nourith, Axelle Red et Zucchero ;
 Qui sait, qui sait, qui sait, l'adaptation française de la chanson cubaine Quizás, quizás, quizás, interprétée entre autres par Luis Mariano.